Эво-ле-Бен () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Обюссон. Население кантона на 2006 год составляло 3178 человек.

Код INSEE кантона 2315. Всего в кантон Эво-ле-Бен входят 8 коммун, из них главной коммуной является Эво-ле-Бен.

Коммуны кантона 

Арфёй-Шатен — население 176 чел.
Шамбоншар — население 79 чел.
Эво-ле-Бен — население 1564 чел.
Фонтаньер — население 257 чел.
Ретер — население 307 чел.
Сен-Жюльен-ла-Женет — население 234 чел.
Сен-Приест — население 177 чел.
Санна — население 384 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз